Cotis puede referirse a:
 Cotis, deidad griega
 Cotis de Paflagonia, rey del siglo IV a. C.
 Cotis I, rey del siglo IV a. C.
 Cotis I del Bósforo, rey del siglo I
 Cotis II del Bósforo, rey del siglo II
 Cotis III del Bósforo, rey del siglo III
 Cotis I de Tracia, rey del siglo I a. C.